Перша Ліга Туреччини 1976—1977  — 19-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Трабзонспор.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Бешикташ взяв участь у Кубку володарів кубків 1977—1978 як фіналіст Кубка Туреччини 1976—1977.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1976-1977
Туреччина
Туреччина
1976 у турецькому спорті
1977 у турецькому спорті